Il singolare del torneo di tennis Sporting Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Berlocq che ha battuto in finale Boris Pašanski 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Filippo Volandri (semifinali)
 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Carlos Berlocq (Campione)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)

 Andreas Seppi (secondo turno)
 Federico Luzzi (semifinali)
 Olivier Patience (primo turno)
 Konstantinos Economidis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2007